Gänsemännchenbrunnen steht für
 den Gänsemännchenbrunnen (Nürnberg)
 dessen Kopie in Meiningen
 dessen Kopie in Weimar
 dessen Kopie in Luzern
 den Gänsemännchenbrunnen in Freiburg im Breisgau, siehe Adelhauser Kirche Mariä Verkündigung und St. Katharina#Würdigung

Siehe auch:
 Das Gänsemännchen
 Meister des Gänsemännchens
 Gänsebrunnen